Чапа́євка (до 1945 року — Черкез-Тобай, ) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.

Історія 
На північ від Чапаєвки виявлено залишки античного поселення (IV—II ст. до н. ери).

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Примітки 

Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню